Абрахам Дарби () Дарби, Абрахам I (1678—1717) — английский металлург и промышленник.
 Дарби, Абрахам II (1711—1763) — английский промышленник-металлург, сын Абрахама Дарби I.
 Дарби, Абрахам III (1750—1791) — английский промышленник-металлург, сын Абрахама Дарби II.
  (1804—1878) — английский промышленник-металлург, внучатый племянник Абрахама Дарби III.